Reuden kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Reuden, Zerbst – ort, Zerbst, Sachsen-Anhalt, 
 Reuden, Bitterfeld-Wolfen  – ort, Bitterfeld-Wolfen, Sachsen-Anhalt, 
 Reuden, Kemberg – ort, Kemberg, Sachsen-Anhalt, 
 Reuden, Calau – ort, Calau, Brandenburg,